Грицай Ірина Олегівна ( 16 січня 1986, Дніпропетровськ) — українська юристка, заступниця голови ОблДержАдм Дніпра.

Заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (2017 – 2019). Професорка кафедри загальноправових дисциплін. Член-кореспондент Академії наук вищої освіти. Членкиня Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Голова Ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Радниця Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2016 – 2019). Звання — д.ю.н, доцентка.

 Освіта 
У 2009 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та отримала ступінь «Магістра права».

 Особисте життя 
У 2004 році вийшла заміж. Чоловік Грицай Олександр Анатолійович — професійний футболіст. На даний час працює асистентом головного тренера ФК «Рух». Має двох дітей: сина та доньку.

 Наукове життя 
Грицай Ірина — докторка юридичних наук. Має вчене звання доцента. Стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Ірини становить понад — 9 років. Викладацьку діяльність розпочала в вересні 2010 року на посаді викладачки кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2013 по 2017 рік доцентка кафедри загальноправових дисциплін. З 2017 року директорка юридичної клініки «Істина». З 2015 року та по теперішній час — членкиня вченої ради юридичного факультету ДДУВС. З 2014 року членкиня правління Дніпропетровської обласної організації «Асоціація українських правників». З 2015 року заступниця голови Дніпропетровської обласної організації «Асоціація українських правників». В 2016 році обрана заступницею Голови ради молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Експертка з питань гендерної політики. В 2016 році призначена Радником Голови ДніпроОДА з гендерних питань на громадських засадах.
Є авторкою та співавторкою понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Основні роботи''': Міграційне право (Київ, 2014, гриф МОН), Неурядові правозахисні організації (Київ, 2014, гриф МОН), Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій (Київ, 2013), legal regulation of non-government organizations activity in Ukraine: problems and ways to improve (Чехія, 2014), Коментар до Закону України «Про громадські об'єднання» (Київ, 2015), За участь у конкурсі на найкраще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2014 році посіла ІІІ місце за підготовку навчального посібника «Неурядові правозахисні організації», Міграційне право (2-ге видання — Київ, 2016), Культура професійного мовлення юриста (Київ, 2017), «Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади» (Київ, 2018).

Громадська діяльність 
Членкиня правління обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників».

Нагороди та відзнаки 
Нагороджена Відзнакою Президента України Ювілейною Медаллю «25 років Незалежності України» за вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу; Грамотою ВРУ за заслуги перед Українським народом; Грамотою Міністерства внутрішніх справ за зразкове виконання посадових обов'язків, особисту ініціативу і самовідданість, високий професіоналізм, Медаллю ім. Ярослава Мудрого.  

Нагороджена грамотами Президії Національної академії наук України; Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та їх сімей; Подякою Міністерства внутрішніх справ; неодноразово внесена на дошку пошани Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

За громадську та політичну діяльність нагороджена Всеукраїнською Премією «Жінка ІІІ тисячоліття» (2015 р. м. Київ).

З нагоди 25-річчя Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» нагороджена срібною медаллю за визначальний внесок у відновлення і розбудову України як незалежної, суверенної, демократичної, соціальної правової держави.

Лауреатка Всеукраїнського конкурсу Молодий правник року 2016.

Переможець Обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» напрям-гуманітарний Диплом ІІ ступеня.  

За участь у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2014 році посіла ІІІ місце за підготовку  навчального посібника «Неурядові правозахисні організації».

Лауреатка премії за 2 місце у номінації теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право у щорічному Конкурсі ім. Святого Володимира на краще науково-правниче видання в Україні (2016 р).

Диплом 1 ступеня учасника Всеукраїнського Конкурсу на краще правниче видання у номінації «довідникові видання» (2016 р).

Примітки 

Випускники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Українські правники